Звезда шерифа (фильм, 1991) — художественный фильм 1991 года, режиссёр — Николай Литус
 Звезда шерифа (фильм, 1996) — фильм 1996 года, романтическая драма, вестерн режиссёра Джона Сэйлза